Maurolicus bezeichnet

 Maurolicus (Gattung), eine Gattung der Tiefsee-Beilfische
 Franciscus Maurolicus (1494–1575), sizilianischer Mathematiker

Siehe auch:
 Maurolycus (Mondkrater)